William Pulteney ist der Name folgender Personen:

* William Pulteney (Politiker) (um 1731–1763), britischer Politiker
 William Pulteney, 1. Earl of Bath (1684–1764), britischer Adliger und Politiker
 William Pulteney, 5. Baronet (1729–1805), britischer Adliger und Politiker
 William Pulteney (General) (1861–1941), britischer General